Die Abkürzung LPS wird verwendet für:
 Large Polyp Scleractinia, großpolypige Steinkorallen
 Last Pizza Slice, eine slowenische Band
 Leistungsprüfsystem, psychologisches Testverfahren
 Liberale Partei der Schweiz
 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, eine Unabhängigkeitsbewegung in Litauen 
 Lightning Protection System (Blitzschutzsystem)
 Lightweight Portable Security, US-Verteidigungsministerium Betriebssystem
 lines per second (Zeilen pro Sekunde), Maßeinheit für die Leistung eines Druckers
 Lincoln Public Schools, ein Schuldistrikt in Lincoln (Nebraska), USA
 Lipopolysaccharid, Verbindungen aus fettähnlichen (Lipo-) und Zucker-Bestandteilen
 Littlest Pet Shop, US-Spielzeugreihe
 Livonia Public Schools, ein Schuldistrikt in Michigan, USA
 London Press Service, eine britische Presseagentur
 Lord Privy Seal, das persönliche Siegel eines britischen Lords
 der Flughafen Lopez Island in Washington, USA, nach dem IATA-Flughafen-Code.

Abkürzung